Флаг Игли́нского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Иглинского района в синем, зелёном, жёлтом и красном цветах».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Муниципальный район Иглинский район, как административно-территориальное формирование, расположен на земле древних минцев и кудеевских вотчинников, многочисленных племён башкирских народов. Центральной фигурой флага является стилизованная орнаментальная композиция из народных узоров и «тамги», которые характерны для представителей минских и кудеевских родов, потомки которых и в настоящее время проживают в районе.

«Тамги» древних народов, элементы орнаментов — это бесценные и священные знаки, реликвии, сохранённые в памяти народа и в архивах. В районе дружной семьёй проживают представители разных национальностей: русские, башкиры, чуваши, татары, белорусы, украинцы. Это образно отражено в составляющих деталях и цветах главной фигуры и дополняют её идею.

Композиция флага, составленная из орнаментов и «тамги», в целом воспринимается как растущее древо — «Древо жизни», устремлённое в светлое будущее. В центральной части находится стилизованный рисунок луковицы, другие её элементы имеют форму пчелы. Это глубоко символично, так как Иглинский район славится именно своим луком и мёдом. Таким образом, флаг олицетворяет историю, настоящее и будущее района, его экономическое и культурное возрождение.

Лазоревый (синий) цвет символизирует миролюбие, веру в будущее.

Зелёный цвет символизирует надежду, здоровье, экологическую чистоту окружающей среды района.

Червлень (красный) — символизирует любовь и силу духа жителей района, взаимную симпатию народов, уважение друг к другу, дружбу, торжество созидательного труда.

Золотой цвет символизирует прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство.

Примечания 

Флаг Иглинского района